Tisová ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Tisová u Tachova (Tissa), Gemeinde im Okres Tachov
 Tisová u Vysokého Mýta (Tissau), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Tisová (Bohutin) (Tisau), Ortsteil von Bohutín, Okres Příbram 
 Tisová (Březová) (Theußau), Ortsteil von Březová u Sokolova, Okres Sokolov
 Tisová (Kraslice) (Eibenberg), Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov
 Tisová (Nejdek) (Eibenberg), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary
 Tisová (Otročín) (Tissau), Ortsteil von Otročín, Okres Karlovy Vary